Chen puede referirse a:
 Chen, un género de aves de la subfamilia Anserinae perteneciente a la familia de aves acuáticas Anatidae.
 Chen, estado menor del Período de Primaveras y Otoños en la China Antigua.
 Dinastía Chen (557-589), cuarta y última de las dinastías del sur de China.
 El estilo Chen del arte marcial interno chino taijiquan.
 Chen (n. 1992) cantante surcoreano y miembro de EXO.